Собачий вальс — всесвітньо відома, легка п'єса для фортепіано. Автор Шопен.
 Собачий вальс (2012) — короткометражка українського режисера Тараса Ткаченко знята у 2012 році і яка була частиною фільму Коханки у Києві / Lovers in Kyiv. Примітно, що це була єдина робота у фільмі, що була знята українською мовою.

Багатозначні терміни